Cabrero (Espanha) — município da província de Cáceres, Estremadura
Cabrero (Chile) — comuna da província de Biobío

Desambiguações de topônimos